Amphoe Ko Kha (Thai , Aussprache: ) ist ein Landkreis (Amphoe – Verwaltungs-Distrikt) der Provinz Lampang. Die Provinz Lampang liegt in der Nordregion von Thailand.

Geographie 
Benachbarte Landkreise (von Süden im Uhrzeigersinn): die Amphoe Sop Prap, Soem Ngam, Hang Chat, Mueang Lampang und Mae Tha der Provinz Lampang.

Sehenswürdigkeiten 
 Wat Phrathat Lampang Luang (Thai: ) – südwestlich von Lampang gelegen, einer der schönsten Tempel Thailands. Umfassungsmauer, Schmuckornamente aus dem 8. Jahrhundert, Tempelmuseum.

Verwaltung

Provinzverwaltung 
Der Landkreis Ko Kha ist in neun Tambon („Unterbezirke“ oder „Gemeinden“) eingeteilt, die sich weiter in 78 Muban („Dörfer“) unterteilen.

Lokalverwaltung 
Es gibt acht Kommunen mit „Kleinstadt“-Status (Thesaban Tambon) im Landkreis:
 Lai Hin (Thai: ) bestehend aus dem kompletten Tambon Lai Hin.
 Wang Phrao (Thai: ) bestehend aus dem kompletten Tambon Wang Phrao.
 Ko Kha Mae Yao (Thai: ) bestehend aus Teilen des Tambon Ko Kha.
 Tha Pha (Thai: ) bestehend aus Teilen des Tambon Tha Pha.
 Ko Kha (Thai: ) bestehend aus den Teilen der Tambon Sala, Ko Kha, Tha Pha.
 Lampang Luang (Thai: ) bestehend aus dem kompletten Tambon Lampang Luang.
 Na Kaeo (Thai: ) bestehend aus dem kompletten Tambon Na Kaeo.
 Sala (Thai: ) bestehend aus Teilen des Tambon Sala.

Außerdem gibt es zwei „Tambon-Verwaltungsorganisationen“ ( – Tambon Administrative Organizations, TAO)
 Na Saeng (Thai: ) bestehend aus dem kompletten Tambon Na Saeng.
 Mai Phatthana (Thai: ) bestehend aus dem kompletten Tambon Mai Phatthana.

Einzelnachweise

Weblinks 
 Weitere Informationen zu Amphoe Ko Kha von amphoe.com (in Thai)
 Virtueller Rundgang durch den Wat Phra That Lampang Luang

Ko Kha